Русские воинские отряды Маньчжурской императорской армии (другое название — Российские воинские отряды Маньчжурской императорской армии) — вооруженные формирования из числа русских эмигрантов, живших в Маньчжурии. Существовали с конца 1943 года по август 1945 года.

Планирование и создание 
В декабре 1943 года японской военной миссией было принято решение о расширении русских отрядов, в том числе отряда «Асано». Было создано три отряда: 1-й Сунгарийский отряд; 2 -й Хандаохэцзийский отряд; 3-й Хайларский отряд. Во главе каждого отряда стоял русский штаб-офицер.

Организация 
Отряды делились на взводы.

Состав 
Набор в русские воинские отряды проводился путём мобилизации местной русской молодёжи.

Униформа 
Чины русских воинских отрядов носили униформу армии Маньчжоу-Го, копию японской униформы — тип 98. Головным убором у рядовых служило кепи с пятиконечной звездой. Офицеры также использовали фуражку.

Боевое применение 
Участвовали в боях против Корейской армии освобождения в Манчжоу-го и сопредельных территориях. Участвовали в боевых операциях против китайских хунхузов («железнодорожных воинов» — как они упоминаются в историографии КНР, бандитов и грабителей поездов — как о них говорится в историографии других стран). Участвовали в подавлении ряда случаев недовольства и беспорядков в войсках Маньчжоу-го.

В августе 1945 года отряды приняли участие в боях против Советских войск. Большая часть бойцов из них дезертировала, некоторая часть с оружием в руках перешла на сторону Красной армии.

Переформирование и окончание деятельности 
В июле 1945 года русские воинские отряды фактически были распущены. Собрать их обратно в полной мере в августе 1945 года не удалось. С окончанием Второй мировой войны и капитуляцией Японии, отряды прекратили своё существование.

Литература 
 Балмасов С. С. Белоэмигранты на военной службе в Китае. М.,2007.
 Гончаренко О. Г. Белоэмигранты между звездой и свастикой. М., 2005.
 Окороков А. В. Русские добровольцы. М., 2007.,
 Смирнов С. В. Русские офицеры в военизированных и армейских подразделениях Маньчжоу-го (1932—1945 гг.) // Белая армия. Белое дело. 2006. № 15.
 Смирнов С. В. Отряд Асано: русские воинские формирования в Маньчжоу-го, 1938—1945, Екатеринбург, 2012.
 Яковкин Е. В. Русские солдаты Квантунской армии, М., 2014.

Русская эмиграция первой волны
Казачьи коллаборационистские формирования
Японо-китайская война (1937—1945)
Китайский коллаборационизм
История Дальнего Востока
Военная история Японии
Бригады
Вооружённые силы Маньчжоу-го